ТИР — многозначная аббревиатура:
 ТИР — тиристорно-импульсный регулятор
 ТИР — телеизмерение расхода
 тир. — тираж

См. также 
 ТИРЦ — торгово-информационно-развлекательный центр
 
  — аббревиатура латиницей